Osoby o tym nazwisku:
 Anja Kopač Mrak – słoweńska polityk, socjolog i nauczycielka akademicka
 Anka Mrak-Taritaš – chorwacka polityk, architekt i urzędnik państwowy